Кабо-Верде принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Четверо спортсменов соревновались в различных видах лёгкой атлетики: бег на 100 метров, бег на 110 метров с препятствиями, марафон. При этом Алфаяя Эмбало не вышел на старт своего забега

Исмения Да Фредерику стала первой женщиной, представляющей Кабо-Верде на Олимпийских играх. В беге на 100 метров заняла в 1/8 финала последнее место с результатом 13,03, уступив 1,42 секунды Стефи Дуглас из Великобритании.

Результаты

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года